Michnik – polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je prawie 900 osób.

Znani Michnikowie 
 Adam Michnik (ur. 1946) – dziennikarz, eseista, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm III RP
 Bogusław Michnik (ur. 1945) – poeta i fotografik
 Ewa Michnik (ur. 1943) – dyrygentka, dyrektor Opery Wrocławskiej
 Helena Michnik (1903-1969) – działaczka komunistyczna, nauczycielka, matka Adama i Stefana
 Stefan Michnik (1929-2021) – sędzia wojskowy, komunista, kapitan LWP
 Władysław Michnik – dr prawa, zastępca burmistrza w Bochni

Zobacz też 
 Michnikowszczyzna. Zapis choroby – książka Rafała Ziemkiewicza

Przypisy 

Polskie nazwiska